Кодромб () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Радомщанский повят, Лодзинское воеводство. Население — 4738 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бугай-Дмениньски
 Антополь
 Дменин
 Феликсув
 Флёрентынув
 Гославице
 Юзефув
 Клизин
 Кодромб
 Конрадув
 Кузница
 Липовчице
 Лагевники
 Жеёвице
 Смотрышув
 Видавка
 Воля-Малёвана
 Закшев
 Заполице
 Женцин

Прочие поселения 
 Антонюв
 Барвинек
 Бугай-Закшевски
 Дменин-Юзефка
 Дменин-Владыславув
 Фраховец
 Гембартувка
 Хамборова
 Клизин-Бжезинки
 Клизин-Хаба
 Клизин-Копалины
 Колёня-Жеёвице
 Кухары
 Млыньчиско
 Мочидла
 Ольшовец
 Пшидатки-Дмениньске
 Рогашин
 Стефаня
 Теодорув-Дужы
 Теодорув-Малы
 Вулька-Пытовска
 Заблоце
 Закшев-Чекай
 Залесе

Соседние гмины 
 Гмина Гомунице
 Гмина Гожковице
 Гмина Кобеле-Вельке
 Гмина Масловице
 Гмина Радомско
 Радомско

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства